O Museu de Mineração de Kimberley é um museu na cidade de Kimberley, África do Sul. Situado próximo ao The Big Hole, é uma das mais importantes atracções turísticas da cidade, que tem uma rica colecção sobre os primeiros dias da cidade.

Mineração de Kimberley
Cultura da África do Sul